Looper puede estar haciendo referencia a las siguientes entradas:

  Looper (banda); o
  Looper (película).